Саруу — родоплеменное объединение левого крыла киргизов.

Этимология 
Этноним «саруу» от пратюркск. *siarɨg «жёлтый; белый», каз., кирг., ног., алт. сары, узб. sariq (сариқ). Связано с прамонг. *sira «жёлтый» (ср. монг. шар).

Генетика 
Наиболее распространенной Y-хромосомной гаплогруппой у саруу является R1a1 с кыргызским субкладом.

Структура и расселение 

Саруу делится на следующие подразделения: Оготур, Ачакей, Чокон, Ажыбек, Тён-Тёрт, Кырк-уул, Тогунай, Кюркюрё, Чиркей, Жамаке, Тубай, Баркы, Бешкаман, Мачак, Бала-Саруу, Алачкын,Чуко и др.

Представители саруу в основном проживают в Таласской, Джалал-Абадской (в северо-западной части) областях и Алдашевском айыльном округе (сёла Саруу — центр, Джууку, Иссык-Кел) Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Ранее, ареал племени саруу охватывал также сопредельные территории нынешних Казахстана (Джамбульская область) и Узбекистана (Наманганская область).

Представители 
 Орозбек Дуйшеев  
Дата рождения 1 апреля 1932 года.  Образование  1950-1955 гг. - окончил Московский горный институт.  Трудовая деятельность  В августе 1955 г. - октябре 1965 г. - прошел путь от помощника начальника шахты до ведущего специалиста по угольной отрасли Совнархоза Киргизской ССР.  В октябре 1965 г. - 1970 г. – от старшего инженера до директора Северного рудоуправления (Мин-Куш) Киргизского горнорудного комбината.  1970-1978 гг. – директор Мин-Кушского завода оргтехники Министерства приборостроения СССР (реорганизованное Северное РУ).  С 1978 г. - заместитель генерального директора Киргизского горнорудного комбината (ПО "Южполиметалл"). В этот период начался процесс освоения уранового месторождения в Чу-Сарысуйской депрессии. В течение 6-7 лет в этом районе были созданы два крупных рудоуправления. Добыча руды шла методом подземного выщелачивания. По результатам этой работы в конце 1980 годов комбинат вышел на второе место по объему добычи урана в СССР. Впервые был получен редкоземельный элемент рений. В 1992 году введен цех аффинажа золота в Кара-Балте.  Семейное положение  Женат. Имеет пятерых сыновей - Мамбеткула, Анаркула, Абдыкула, Нурлана, Кубана.  Дополнительная информация  Награжден орденом "Манас" 2-й и 3-й степени. (30 августа 2011 г.), двумя орденами "Знак почета", двумя медалями, Почетной грамотой Киргизской Республики, является кавалером знака "Шахтерская Слава" всех трех степеней, "Отличник Приборостроения СССР", ему назначена пенсия за особые заслуги перед Кыргызской Республикой.  Несмотря на это, продолжал работать консультантом на разрезе "Ак-Улак" в Нарынской области.  Член Партии коммунистов Кыргызстана.  С октября 1998 г. - член Политисполкома Союза коммунистических партий - КПСС.  С 2000 г. – депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР, избран по партийному списку Партии коммунистов Кыргызстана. Член фракции коммунистов. Член комитета по строительству, недрам, транспорту и коммуникациям.  Подписал в числе еще 11 депутатов и видных общественных деятелей заявление "О грубых нарушениях Конституции Кыргызской Республики и "Кодекса о выборах в Кыргызской Республике", допущенных при выборах президента Кыргызской Республики 29 октября 2000 года".

• 
 
 
 
 Бишке́к бааты́р (Эр Кобок уулу Бута) — (1700 — 1755-57 гг.) — в XVIII веке в войне с джунгарскими (ойротскими) захватчиками, являлся командующим киргизской армией. Он объединил киргизских героев, таких как Бердике Баатыр, Эр Садыр Баатыр, Итим Баатыр, Сатыке Баатыр, Джайил Баатыр, Туктуу Баатыр, Атаке Баатыр, Эр Солтоной, сформировал большую армию и внес значительный вклад в изгнание джунгарских (калмыцких) войск из Кыргызстана. Сегодня столица Кыргызской Республики Бишкек названа в честь героя Бишкек баатыра.
Кожоджаш мерген — известный охотник XVIII века. В Аксыйском районе, в ауле Аулетим есть скала "Кожожаштын аскасы".
Ак Зыйнат Токтоназар кызы (1800–өлгөн жылы белгисиз) – акын, мамл. ишмер,датка.
Жаркынай Токтоназар кызы -Кокон ханыша,Худояр ханды энеси.
Асперде Чот уулу– кыргыздардан чыккан таасирдүү мамлекеттик ишмер, саруу уруусунун бийи.
Ажыбек Алчикен уулу, Ажыбек датка (болжол менен 1770—80-ж., Талас өрөөнү — болжол менен 1844—45-ж., ошол эле жер) — Талас өрөөнүндө жашаган уруулардын чоң манабы. Өзү алакчын уруусунан чыккан. Атасы Алчикен айтылуу баатыр адам болгон.
 Сатыкей-батыр — полководец организовавших борьбу против джунгарских захватчиков в XVII веке.
 Бердике-батыр — один из главных руководителей в войне за освобождение киргизских земель от джунгарских захватчиков в XVIII веке.
Шоже Каржообай уулу (1808-1895) — акын, музыкант (домбра, комуз).
 Нузуп-аталык (Нузуп Эсенбай уулу) — Видный государственный деятель и полковедец XIX века в Центральной Азии, был регентом Кокандского ханства(Шералы хан)1841-1845гг
 Кокоев Женижок — акын, мыслитель
 Борошев Ниязалы — комузист-виртуоз, автор знаменитых кγγ.
 Куренкеев Мураталы — композитор.
 Тулебердиев Чолпонбай — Герой Советского Союза. Погиб, нейтрализовав фашистский дзот, обеспечив тем самым захват стратегического плацдарма 6-армией Воронежского фронта.
 Тологон Касымбеков — народный писатель, Герой Кыргызской Республики.
 Уметалиев Темиркул — народный поэт Кыргызской Республики.
 Кайнарбек Бийлибаев — кандидат исторических наук. Писатель, комузист, кюйчи (күүчү) и композитор. Потомок Бердике баатыра.
Папан Дүйшонбаев — писатель, айтматововед, литературовед и публицист.
Байас Турал ( Абдрахман Алымбаев) —кандидат исторических наук, публицист, поэт и писатель.
Сыймык Бейшекеев — заслуженный артист Кыргызской республики, певец и композитор.
 Отунбаева Роза — Президент Кыргызской Республики.
Медер Бишкек (Итибаев) — врач восточной медицины, основатель "Императорско-Каганского массажа", президент Ассоциации Тайцзи цюань интернэшнл "Тайцзи-кармаш".
 Бабанов Омурбек — премьер-министр

Примечания 

Киргизские племена
Население Киргизии
Народы Киргизии